En Pologne, Jasień est le nom de :

dans la voïvodie de Cujavie-Poméranie
 du village de Jasień

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 du village de Jasień

dans la voïvodie de Łódź
 du village de Jasień, dans le powiat de Brzeziny
 du village de Jasień, dans le powiat de Radomsko 
 du village de Jasień, dans le powiat de Skierniewice 
 du village de Jasień, dans le powiat de Tomaszów Mazowiecki 
 du village de Jasień, dans le powiat de Wieluń 

dans la voïvodie de Lubusz
 de la gmina de Jasień, dans le powiat de Żary
 de la ville de Jasień, chef-lieu de cette gmina

dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Jasień

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 du village de Jasień

dans la voïvodie de Poméranie
 du village de Jasień, 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 du village de Jasień, dans le powiat de Staszów
 du village de Jasień, dans la gmina de Chmielnik, dans le powiat de Kielce
 du village de Jasień, dans la gmina de Łopuszno, dans le powiat de Kielce